Guardamar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guardamar del Segura (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Guardamar (ort i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar